Forfatningspartiet ( og ) er navnet på flere politiske partier:

 Forfatningspartiet (Egypten) - egyptisk politisk parti
 Forfatningspartiet (Estland) - estisk politisk parti
 Forfatningspartiet (Malta) - maltesisk politisk parti
 Forfatningspartiet (Spanien) - spansk politisk parti
 Forfatningspartiet (USA) – amerikansk politisk parti
 Forfatningspartiet (Colorado)
 Forfatningspartiet (Uruguay) - uruguyansk politisk parti